Die Saison 1996/97 der Volleyball-Bundesliga war die einundzwanzigste Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der USC Münster konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde zum siebten Mal Deutscher Meister. Der TvdB Bremen musste absteigen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende neun Mannschaften in der ersten Liga:

 CJD Berlin
 TvdB Bremen
 TV Creglingen
 TV Dingolfing
 DJK Karbach
 Bayer 04 Leverkusen
 USC Münster
 Schweriner SC
 1. VC Schwerte

Als Titelverteidiger trat der USC Münster an. Aufsteiger waren der TvdB Bremen und der TV Dingolfing,

Statistik

Hauptrunde

Play-offs 
Bei den Frauen fanden wieder Play-offs mit sechs Teilnehmern statt.

Deutscher Meister wurde der USC Münster. Zweiter war der Schweriner SC, Dritter DJK Karbach.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga Frauen Archiv
 Ranglisten 1997 (PDF-Datei; 210 kB)

1996/97
Volleyballsaison 1996/97